

Statistik 1938-2021

Personrekorder

Topscorer 

Topscorere 1938-1993

Topscorere 1995-i dag

1Med "Max antal kampe" menes det maksimale antal kampe der kunne spilles af en nation under det pågældende VM. Fx kunne en nation ved VM 2021 spille 9 kampe. Qatar spillede dog kun 7 kampe hvilket gav Carol et målgennemsnit på 8,3 i de kampe hans nation spillede.

Personer, der har været topscorer mere end en gang

Lande med mere end en topscorer på topscorerlisten

Holdrekorder 
Flest mål i en kamp uden forlænget spilletid
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
! Kamptype
|-
| style="text-align:center;"|80 mål
| Rumænien - Rusland
| style="text-align:center;"|42-38
| style="text-align:center;"|VM 2009
| Kamp om 15.- 16.-pladsen
|-
| style="text-align:center;"|80 mål
| Slovenien - Sydkorea
| style="text-align:center;"|51-29
| style="text-align:center;"|VM 2021
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|77 mål
| Tunesien - Angola
| style="text-align:center;"|43-34
| style="text-align:center;"|VM 2017
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|77 mål
| Chile - Sydkorea
| style="text-align:center;"|44-33
| style="text-align:center;"|VM 2021
| Presidents cup om 25.-32.-pladsen
|-
| style="text-align:center;"|76 mål
| Spanien - Island
| style="text-align:center;"|40-36
| style="text-align:center;"|VM 2007
| Kamp om 7.- 8.-pladsen
|-
| style="text-align:center;"|74 mål
| Spanien - Kroatien
| style="text-align:center;"|40-34
| style="text-align:center;"|VM 2005
| Finale
|-
| style="text-align:center;"|74 mål
| Slovakiet - Østrig
| style="text-align:center;"|39-35
| style="text-align:center;"|VM 2011
| Kamp om 17.-pladsen
|-
| style="text-align:center;"|73 mål
| Tjekkiet - Tyskland
| style="text-align:center;"|34-39
| style="text-align:center;"|VM 2005
| Kamp om 5.- 6.-pladsen
|-
| style="text-align:center;"|73 mål
| Serbien - Danmark
| style="text-align:center;"|36-37
| style="text-align:center;"|VM 2009
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|72 mål
| Rumænien - Spanien
| style="text-align:center;"|32-40
| style="text-align:center;"|VM 2009
| President's Cup
|}

Flest mål i en kamp med 2 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min.)
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
! Kamptype
|-
| style="text-align:center;"|76 mål
| Spanien - Kroatien
| style="text-align:center;"|37-39
| style="text-align:center;"|VM 2003
| Semifinale
|-
| style="text-align:center;"|75 mål
| Tyskland - Argentina
| style="text-align:center;"|40-35
| style="text-align:center;"|VM 2011
| Kamp om 11.-pladsen
|-
| style="text-align:center;"|71 mål
| Kroatien - Ukraine
| style="text-align:center;"|34-37
| style="text-align:center;"|VM 2001
| Ottendedelsfinale
|-
| style="text-align:center;"|70 mål
| Danmark - Egypten
| style="text-align:center;"|35-35
| style="text-align:center;"|VM 2021
| Kvartfinale
|-
| style="text-align:center;"|69 mål
| Polen - Danmark
| style="text-align:center;"|36-33
| style="text-align:center;"|VM 2007
| Semifinale
|}

Flest mål i en kamp med 2 × forlænget spilletid + straffekast (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min. + 2×5 kast)
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
! Kamptype
|-
| style="text-align:center;"|77 mål
| Danmark - Egypten
| style="text-align:center;"|39-38
| style="text-align:center;"|VM 2021
| Kvartfinale
|}

Flest mål i en periode forlænget spilletid (2×5 min.)
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
! Kamptype
|-
| style="text-align:center;"|15 mål
| Island - Danmark
| style="text-align:center;"|7-8
| style="text-align:center;"|VM 2007
| Kvartfinale
|-
| style="text-align:center;"|14 mål
| Spanien - Kroatien
| style="text-align:center;"|6-8
| style="text-align:center;"|VM 2003
| Semifinale
|-
| style="text-align:center;"|13 mål
| Jugoslavien - Ungarn
| style="text-align:center;"|6-7
| style="text-align:center;"|VM 2003
| Placeringskamp
|-
| style="text-align:center;"|13 mål
| Tyskland - Argentina
| style="text-align:center;"|9-4
| style="text-align:center;"|VM 2011
| Kamp om 11.-pladsen
|-
| style="text-align:center;"|12 mål
| Danmark - Egypten
| style="text-align:center;"|6-6
| style="text-align:center;"|VM 2021
| Kvartfinale
|}

Færrest mål i en kamp 20 min1
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
|-
| style="text-align:center;"|3 mål
| Sverige - Danmark
| style="text-align:center;"|2-1
| style="text-align:center;"|VM 1938
|-
| style="text-align:center;"|9 mål
| Tyskland - Sverige
| style="text-align:center;"|7-2
| style="text-align:center;"|VM 1938
|-
| style="text-align:center;"|9 mål
| Østrig - Sverige
| style="text-align:center;"|5-4
| style="text-align:center;"|VM 1938
|-
| style="text-align:center;"|9 mål
| Tyskland - Østrig
| style="text-align:center;"|5-4
| style="text-align:center;"|VM 1938
|-
| style="text-align:center;"|9 mål
| Østrig - Danmark
| style="text-align:center;"|7-2
| style="text-align:center;"|VM 1938
|}
1Ved VM 1938 spilledes kun 2×10 min

Færrest mål i en kamp 60 min
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
|-
| style="text-align:center;"|14 mål
| Rumænien – Tjekkoslovakiet
| style="text-align:center;"|7-7
| style="text-align:center;"|VM 1961
|-
| style="text-align:center;"|14 mål
| Sverige – Norge
| style="text-align:center;"|8-6
| style="text-align:center;"|VM 1970
|-
| style="text-align:center;"|16 mål
| Polen - Jugoslavien
| style="text-align:center;"|9-7
| style="text-align:center;"|VM 1958
|-
| style="text-align:center;"|17 mål
| Danmark – Frankrig
| style="text-align:center;"|9-8
| style="text-align:center;"|VM 1967
|-
| style="text-align:center;"|19 mål
| 	Danmark – Norge
| style="text-align:center;"|10-9
| style="text-align:center;"|VM 1961
|}

Færrest mål i en kamp med 1 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min.)
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
! Kamptype
|-
| style="text-align:center;"|25 mål
| Norge - Frankrig
| style="text-align:center;"|13-12
| style="text-align:center;"|VM 1961
| Kamp om 7.- 8.-pladsen
|-
| style="text-align:center;"|35 mål
| DDR - Vesttyskland
| style="text-align:center;"|18-17
| style="text-align:center;"|VM 1970
| Kvartfinale
|-
| style="text-align:center;"|40 mål
| Rumænien - Sovjetunionen
| style="text-align:center;"|21-19
| style="text-align:center;"|VM 1967
| Bronzekamp
|}

Færrest mål i en kamp med 2 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min.)
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
! Kamptype
|-
| style="text-align:center;"|17 mål
| Rumænien - Tjekkoslovakiet
| style="text-align:center;"|9-8
| style="text-align:center;"|VM 1961
| Finale
|-
| style="text-align:center;"|25 mål
| Rumænien - DDR
| style="text-align:center;"|13-12
| style="text-align:center;"|VM 1970
| Finale
|}

Flest mål af et hold i en kamp
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Hold
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
! Kamptype
|-
| style="text-align:center;"|55 mål
|  Island
| Island – Australien
| style="text-align:center;"|55-15
| style="text-align:center;"|VM 2003
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|52 mål
|  Danmark
| Danmark – Canada
| style="text-align:center;"|52-18
| style="text-align:center;"|VM 2005
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|51 mål
|  Spanien
| Spanien – Australien
| style="text-align:center;"| 51-11
| style="text-align:center;"|VM 2013
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|49 mål
|  Sverige
| Sverige – Australien
| style="text-align:center;"|49-17
| style="text-align:center;"|VM 1999
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|49 mål
|  Sverige
| Sverige – Australien
| style="text-align:center;"|49-16
| style="text-align:center;"|VM 2005
| Indledende runde
|}

Færrest mål af et hold i en kamp 20 min
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Hold
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
! Kamptype
|-
| style="text-align:center;"|1 mål
|  Danmark
| Sverige – Danmark
| style="text-align:center;"|2-1
| style="text-align:center;"|VM 1938
| Gruppespil
|-
| style="text-align:center;"|2 mål
|  Sverige
| Sverige – Danmark
| style="text-align:center;"|2-1
| style="text-align:center;"|VM 1938
| Gruppespil
|-
| style="text-align:center;"|2 mål
|  Sverige
| Tyskland – Sverige
| style="text-align:center;"|7-2
| style="text-align:center;"|VM 1938
| Gruppespil
|-
| style="text-align:center;"|2 mål
|  Danmark
| Østrig – Danmark
| style="text-align:center;"|7-2
| style="text-align:center;"|VM 1938
| Gruppespil
|-
| style="text-align:center;"|3 mål
|  Danmark
| Tyskland – Danmark
| style="text-align:center;"|11-3
| style="text-align:center;"|VM 1938
| Gruppespil
|}

Færrest mål af et hold i en kamp 60 min
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Mål
! Hold
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
! Kamptype
|-
| style="text-align:center;"|3 mål
|  USA
| Jugoslavien – USA
| style="text-align:center;"|22-3
| style="text-align:center;"|VM 1964
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|3 mål
|  Canada
| Rumænien – Canada
| style="text-align:center;"|27-3
| style="text-align:center;"|VM 1967
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|4 mål
|  Luxembourg
| Tyskland - Luxembourg
| style="text-align:center;"|46-4
| style="text-align:center;"|VM 1958
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;" rowspan="3" valign="top" |6 mål
|  Frankrig
| Tjekkoslovakiet – Frankrig
| style="text-align:center;"|25-6
| style="text-align:center;"|VM 1961
| Indledende runde
|-
|  Canada
| DDR – Canada
| style="text-align:center;"|37-6
| style="text-align:center;"|VM 1967
| Indledende runde
|-
|  Norge
| Sverige – Norge
| style="text-align:center;"|8-6
| style="text-align:center;"|VM 1970
| Indledende runde
|}

Største sejr
{| class="wikitable"
| style="width:55px;"|Målforskel
! Kamp
| style="width:50px;"|Res.
| style="width:60px;"|VM
! Kamptype
|-
| style="text-align:center;"|42 mål
| Tyskland - Luxembourg
| style="text-align:center;"|46-4
| style="text-align:center;"|VM 1958
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|40 mål
| Island - Australien
| style="text-align:center;"|55-15
| style="text-align:center;"|VM 2003
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|40 mål
| Spanien - Australien
| style="text-align:center;"|51-11
| style="text-align:center;"|VM 2013
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;"|37 mål
| Australien - Frankrig
| style="text-align:center;"|10-47
| style="text-align:center;"|VM 2007
| Indledende runde
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2" valign="top" |35 mål
| Australien - Slovakiet
| style="text-align:center;"|12-47
| style="text-align:center;"|VM 2009
| Indledende runde
|-
| Danmark – Australien
| style="text-align:center;"|47-12
| style="text-align:center;"|VM 2011
| Indledende runde
|}

VM i håndbold